El Triunfo 3.ª Sección (El Santuario) es una localidad del municipio de Juárez ubicado en el noroeste del estado mexicano de Chiapas.

Geografía 
La localidad de El Triunfo 3.ª Sección (El Santuario) se sitúa en las coordenadas geográficas , a una elevación de 78 metros sobre el nivel del mar.

Demografía 
Según el Conteo de Población y Vivienda 2005, efectuado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, El Triunfo 3.ª Sección (El Santuario) tenía 238 habitantes, en 2010 la población era de 257 habitantes, y para 2020 habían 192 habitantes de los cuales 93 son del sexo masculino y 99 del sexo femenino.

Véase también 
 Municipio de Juárez

Referencias 

Localidades del estado de Chiapas